Заки́р Али́евич Дау́дов (25 марта 1980, село Верхнее Казанище, Дагестанская АССР — 30 декабря 1999, близ села Новые Атаги, Чеченская Республика) — военнослужащий Российской Армии, Герой Российской Федерации (19.04.2000, посмертно). Старший сержант.

Биография 
По национальности кумык. Призван в армию в 1998 году Яшалтинским райвоенкоматом Калмыкии, служил в 138-й мотострелковой войсковой части под Выборгом в\ч 02511 (Ленинградский военный округ), дослужился до заместителя командира взвода. В сентябре 1999 в составе части передислоцирован в Чечню. В ночь с 29 на 30 декабря 1999 года в бою под Новыми Атагами Шалинского района республики старший сержант Даудов остался прикрывать отход своей группы солдат. Погиб в этом бою.

19 апреля 2000 года указом Президента Российской Федерации № 698 «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», старшему сержанту Даудову Закиру Алиевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Память 
 31 марта 2003 года в средней школе села Верхнее Казанище, где некогда учился Закир, в торжественной обстановке состоялось открытие мемориальной доски, посвящённое памяти Героя России. С этого дня школа носит его имя.
 7 мая 2006 года по многочисленным просьбам местных жителей в родовом селе Героя Верхнее Казанище состоялся торжественный митинг с участием представителей администрации Буйнакского района и общественности по случаю открытия памятника Национальному Герою Дагестана и Калмыкии Закиру Алиевичу Даудову.
 В Элисте на Аллее Героев находится барельеф Закира Даудова.

Примечания

Литература 
 Ильясов З. Энциклопедия дагестанской жизни: Дагестан: цифры и факты. — Изд. 3-е, доп. — Махачкала, 2010 — С. 397.
 Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда / Авт-сост. З. З. Ильясов. — Махачкала, 2008 — С. 22.
 Арипов Г. Г. Вечная слава павшим героям. — Махачкала, 2009 — С. 49-51.

Ссылки 
 
 Кумыкский мир 

Солдаты и сержанты (Российская Федерация)
Погибшие в боях Второй чеченской войны